Toso kan syfta på följande platser:

Finland 

 Toso (ö i Finland), Norra Savolax, Norra Savolax,

Indonesien 

 Desa Toso, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar